A 2019-es túraautó-kupa a széria első idénye volt. A sorozat résztvevői NGTC, TCR és Super 2000-es típúsú autókkal vehettek részt a versenyeken. A bajnokság fordulóit a brit túraautó-bajnokság betétfutamaiként bonyolították le. A szezon május 11-én vette kezdetét az Oulton Park versenyályán és október 20-án ért véget a Donington Parkban.

Henry Neal sikeresen megszerezte a bajnoki címet, míg a Ciceley Motorsport alakulata megnyerte a csapatbajnoki címet.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők
A színkódokról részletes információ itt található.

 A versenyzők 4 legjobb eredménye számít bele a bajnokság végeredményébe.

a brit TCR pontrendszere

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A túraautó-kupa hivatalos weboldala

túraautó-kupa